Euthymia steht für

 Euthymia Üffing (1914–1955), seliggesprochene deutsche Clemensschwester
 die Heuschreckengattung Euthymia (Gattung)
 die Wohlgemutheit als Höchstes Gut bei Demokrit